Rønneberg kan syfta på:

 Anton Johan Rønneberg (1856–1922), norsk politiker för Venstre
 Anton Rønneberg (1902–1989), norsk författare, teaterkritiker, dramaturg och teaterregissör
 Carl Rønneberg (1779–1858), norsk skeppsredare
 Erling Rønneberg (1923–2008), norsk politiker för Arbejderpartiet
 Joachim Holmboe Rønneberg (1851–1929), norsk grosshandlare och lokalpolitiker
 Joachim Rønneberg (1919–2018), norsk officer och radioman
 Kristian Rønneberg (1898–1982), norsk politiker för Senterpartiet
 Maja Lise Rønneberg (född 1930), norsk skådespelerska och filolog

Se även 
 Rönneberg

Norska efternamn